Влиген () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Влиген, Йоран (род. 1993) — бельгийский теннисист.
 Влиген, Кристоф (род. 1982) — бельгийский теннисист; победитель одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде.
 Влиген, Лоик (род. 1993) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий c 2015 года за команду BMC Racing Team.